Leonardo Bittencourt (futebolista)
Leonardo Bittencourt (ator)

Desambiguações de antropônimos